Anders Nicolai Kiær – statistico norvegese
 Benedikte Kiær – politica danese
 Dakky Kiær – politica norvegese
 Johan Aschehoug Kiær – paleontologo e geologo norvegese
 Nicolai Kiær – ginnasta norvegese